Il singolare del torneo di tennis Denver Open 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Mark Cox che ha battuto in finale Arthur Ashe 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Ken Rosewall (secondo turno)
 Roger Taylor (quarti di finale)
 Marty Riessen (quarti di finale)
 Brian Fairlie (quarti di finale)
 Arthur Ashe (finale)
 Jan Kodeš (secondo turno)

 Tom Okker (secondo turno)
 Tom Gorman (secondo turno)
 Mark Cox (campione)
 Roscoe Tanner (semifinali)
 Dick Crealy (primo turno)
 Alex Metreveli (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Denver Open 1973